Lappersdorf ist der Name mehrerer Orte

 Lappersdorf, Markt im Landkreis Regensburg, Bayern
 Lappersdorf (Eichendorf), Ortsteil des Marktes Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Lappersdorf, ehemaliger Name des Ortsteils Laipersdorf des Marktes Schnaittach, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Lipoltov (Hradiště) (Lappersdorf), Wüstung auf dem Truppenübungsplatz Hradiště, Okres Karlovy Vary, Tschechien